Тахтинский район

 Тахтинский район — название Гёроглынского этрапа в 1925—1992 годах
 Тахтинский район — в составе Нижнеамурской области Хабаровского края в 1943—1956 годах, непосредственно в составе Хабаровского края в 1956—1963 годах.